Giebler ist der Familienname folgender Personen:

 Cyndee Giebler (* 1958), US-amerikanische Komponistin und Musikpädagogin
 Philip Giebler (* 1979), US-amerikanischer Rennfahrer
 Rüdiger Giebler (* 1958), deutscher Maler und Autor